

Географические названия 
 Убей — река в Восточной Сибири
 Убей — село в Дрожжановском районе Татарстана.

См. также

 Малый Убей, Новый Убей, Старый Убей, Татарский Убей — населённые пункты в Дрожжановском районе Татарстана